Dennis Hame (* 14. Juli 1977 in Gifhorn) ist ein deutscher Buchautor.

Leben und Beruf 
Beruflich als Informatiker tätig, beschäftigte sich Hame auch eine Zeit lang mit dem Pokerspiel, da ihn die Mathematik des Spiels interessierte.
Als Kolumnist veröffentlichte Hame auch diverse Artikel über Poker auf fachbezogenen Internetseiten, in Foren und Zeitschriften.
Derzeit liegt sein Fokus in professionellen fotografischen Arbeiten wie Lightpainting, Lost Places und HDR (High Dynamic Range).

Buchautor 
Im Jahr 2008 erschien schließlich sein erstes Buch, welches sich an Poker-Anfänger und Semi-Profis richtet.
Ende 2009 wurde dieses Buch auch als Hörbuch veröffentlicht. Anfang 2010 erschien sein zweites Werk zum Thema Poker, welches ebenfalls als Hörbuch verlegt wurde. Nach eigenen Angaben arbeitet der Autor bereits an einem dritten Werk, welches sich vor allem an Profispieler richten soll.

Hame ist seit Anfang 2010 zertifiziertes und aktives Mitglied der Tournament Directors Association (TDA), welche unter anderem einheitliche und international anerkannte Regeln für Pokerturniere – etwa für die World Series of Poker in Las Vegas – erstellt. Die Hendon Mob Poker Database, ein Verzeichnis professioneller Pokerspieler, bietet ebenfalls einen Eintrag zu ihm.

Werke 
 2008 – How to Loose All my Chips in a few Minutes. NMC Verlag, ISBN 978-3-00-027849-5
 2009 – How to Loose All my Chips in a few Minutes Hörbuch (8 Audio-CDs). NMC Verlag, ISBN 978-3-942548-03-8
 2010 – How to Loose All my Chips in a few Minutes Hörbuch (MP3-CD). NMC Verlag, ISBN 978-3-942548-02-1
 2010 – Table Turkish – Das Pokerwörterbuch. NMC Verlag, ISBN 978-3-942548-00-7
 2010 – Table Turkish – Das Pokerwörterbuch (MP3-CD). NMC Verlag, ISBN 978-3-942548-01-4

Weblinks 
 
 Eigene Webpräsenz

Einzelnachweise 

Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1977
Mann
Autor